Каньиса́лес () — фамилия испанского происхождения. Известные носители:

 Каньисалес, Габи (род. 1960) — американский боксёр, чемпион мира ВБА и ВБО.
 Каньисалес, Орландо (род. 1965) — американский боксёр, чемпион мира МБФ.